Fitchburg pode ser:
 Fitchburg, cidade norte-americana localizada no estado de Massachusetts;
 Fitchburg, cidade norte-americana localizada no estado do Wisconsin.

Desambiguação